Willermoz est un nom qui peut désigner :

Patronyme 
 Jean-Baptiste Willermoz (1730-1824), franc-maçon et alchimiste français
 Pierre-Jacques Willermoz (1735-1799), chimiste et encyclopédiste français, frère de Jean-Baptiste Willermoz
 Pierre Willermoz	(1767-1810), médecin français lyonnais, fils de Pierre-Jacques Willermoz
 Charles Fortuné Willermoz (1804-1879), arboriculteur pomologue français